Hierba de la sangre puede referirse a:
El nombre común de la planta Dorycnium hirsutum.
El nombre común de la planta Fumana thymifolia.
El nombre común de la planta Hypericum perforatum.
 El nombre común de la planta Lithodora fruticosa
 El nombre común de la planta Lysimachia vulgaris.
 El nombre común de la planta Ortegia hispanica.
El nombre común de la planta Paronychia argentea.
El nombre común de la planta Polygonum aviculare.